Доро́нкин может означать:
 Доронкин, Николай Иванович (1953—2014) — советский и российский тренер по самбо, заслуженный тренер России.
 Доронкин — хутор в Питерском районе Саратовской области России.